Okręty US Navy o nazwie USS "Sanders":
 Pierwszy USS "Sanders" (DE-273) był niszczycielem eskortowym. Przekazany Wielkiej Brytanii przed ukończeniem w 1943. Pod banderą brytyjską służył jako fregata  HMS "Grindall" (K477) w latach 1943-45. Wrócił pod banderę amerykańską jako USS "Grindall"  od sierpnia do października 1945.
 Drugi USS "Sanders" (DE-40) był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1943-45.

Sanders